Ciotti ist der Familienname folgender Personen:
 Éric Ciotti (* 1965), französischer Politiker
 Francesco Ciotti (1833–1913), italienischer Schauspieler
 Giovanni Battista Ciotti (nach 1560–nach 1625), italienischer Buchdrucker und Verleger
 Giulio Ciotti (* 1976), italienischer Hochspringer
 Luigi Ciotti (* 1945), italienischer Priester und Mafiagegner
 Nicola Ciotti (* 1976), italienischer Hochspringer
 Roberto Ciotti (* 1953), italienischer Bluesgitarrist
 Sandro Ciotti (1928–2003), italienischer Sportjournalist